Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2012 vond plaats van 15 tot en met 21 oktober 2012 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd, de Italiaanse Roberta Vinci bereikte de kwartfinale, waarin ze werd verslagen door de latere winnares. De ongeplaatste Venus Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Na een enerverende halve finale tegen Andrea Petković (ruim tweeënhalf uur), versloeg ze in de finale de eveneens ongeplaatste Roemeense Monica Niculescu in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar 44e WTA-titel, haar eerste sinds februari 2010 in Acapulco. De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. De Nederlandse speelsters Kiki Bertens en Arantxa Rus kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – De Tsjechische titelhoudsters Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Hlaváčková heeft daarnaast nog drie dubbeltitels met andere partners; Hradecká zes. Het Nederlandse koppel Kiki Bertens en Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Luxemburg 2012
Luxemburg